

Pessoas 
 Crystal Lowe
 Billy Crystal

Localidades 
 Crystal (Minnesota)
 Crystal (Novo México)
 Crystal (Dacota do Norte)
 Crystal Springs (Flórida)

Software 
 Crystal (linguagem de programação)
 Crystal Tools, um motor de jogo

Outros 
 Crystal (cerveja)

Ver também 
 Cristal
 Cristal (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos